Перея — греческий топоним. Может означать:

  — часть Палестины.
 Перея (Салоники) — город в Греции.
  — деревня в Греции.

См. также 
 Пирей (значения)